Název Střekov může znamenat: 

 Ústí nad Labem-Střekov – městský obvod statutárního města Ústí nad Labem 
 Střekov (místní část) – část města Ústí nad Labem v okrese Ústí nad Labem
 Střekov (hrad) – hrad v Ústí nad Labem v majetku rodu Lobkowiczů 
 Zdymadlo Střekov neboli Střekovská přehrada (řidčeji Střekovský jez)
Podobné názvy:

 Strekov – obec na Slovensku v okrese Nové Zámky